Движение Оцма́ ле-Исраэ́ль ( — ), позднее — Оцма́ Йехуди́т — правое израильское политическое движение, созданное 13 ноября 2012 года депутатами Кнессета от блока «Ихуд Леуми» Арье Эльдадом и Михаэлем Бен-Ари для участия в выборах в Кнессет 19-го созыва.

Движение считает необходимым наличие в израильском политическом спектре партии, «представляющей сионистские ценности и национальные интересы еврейского народа». Ряд источников относят Движение к националистическим.

История 
Накануне выборов в Кнессет 19-го созыва между блоками «Ихуд Леуми» («Национальное единство») и «Еврейский дом» состоялись переговоры об объединении в единый избирательный блок Ха-Байт ха-Йехуди (Еврейский дом). Переговоры были продолжены, несмотря на некоторые трения между партиями.

На 6 ноября 2012 года были назначены внутренние выборы главы движения в новом «Еврейском доме», а на 13 ноября — голосование по списку кандидатов.

Депутаты Кнессета Арье Эльдад и Михаэль Бен-Ари не согласились с таким объединением, и 13 ноября 2012 года объявили о своём выходе из блока «Ихуд Леуми» и о создании новой партии — «Оцма ле-Исраэль». Сопредседателями движения стали А. Эльдад (глава партии Ха-Тиква) и М. Бен-Ари, далее в списке — Барух Марзель, Арье Кинг и Итамар Бен-Гвир.

Программа движения 
Программа движения, в частности объявляет Землю Израиля национальным домом еврейского народа, не признаёт право на создание «любого другого политического или государственного образования в пределах Государства Израиль к западу от реки Иордан», а также борьбу за отмену Соглашений Осло, выкуп земель в пользу евреев, борьбу с нелегальной иммиграцией, способствовать увеличению инвестиций в НИОКР и высокие технологии, стимулирование деловой активности новых репатриантов и старожилов, увеличение льгот при получении высшего образования и строительстве жилья для демобилизованных солдат Армии обороны Израиля, «укрепление и углубление еврейского самосознания среди молодежи Израиля и предотвращение ассимиляции».

Выборы-2013 
10 декабря 2012 года представители предвыборного штаба движения сообщили, что в результате своей работы они рассчитывают получить до 30 000 голосов русскоязычных репатриантов, считая, что 1 мандат за счет их голосов (около 25 000) у партии уже есть.

13 декабря председатель Центральной избирательной комиссии Эльяким Рубинштейн удовлетворил апелляцию левых активистов и запретил распространение плакатов и объявлений движения, содержащих, слова «налоги», «равенство», «патриотизм», написанных на арабском языке под общим заголовком: «Без обязанностей нет прав». Движение сочло такое решение абсурдным, «поскольку требование исполнять обязанности для того, чтобы иметь права, вполне законно», и пообещало обжаловать это решение.

Позже движение подвергло критике решение Юридического советника правительства, разрешающее участие в предстоящих выборах депутату от партии Балад Ханин Зоаби, принявшей активное участие во флотилии «Свободу Газе» в июне 2010 года. При этом лидеры движения заявили, что «когда сионистскому движению, противостоящему арабскому экстремизму, запретили называть вещи своими именами», юридический советник «никак не отреагировал на это».

По результатам голосования на выборах, партия набрала 1,76 % голосов, и не набрав необходимых минимальных 2 %, в Кнессет не прошла.

Последующие события  
На Парламентских выборах в 2015 году движение выступало в блоке «Яхад» во главе с Эли Ишаем, но и этот блок не преодолел электоральный барьер, набрав 125 158 голосов (2,97 % вместо требуемых 3.25 %).

На Парламентских выборах в апреле 2019 года движение выступало в составе «Ихуд Мифлегот ха-Ямин» («Союза правых партий» — Байт Йехуди, Ихуд Леуми, Оцма Йехудит). Перед выборами Верховный суд отстранил от участия в выборах Михаэля Бен-Ари, а другие члены движения не были избраны депутатами. В июне 2019 года движение вышло  из союза «Ихуд Мифлегот ха-Ямин» и на выборах в сентябре с.г. выступает в техническом блоке с партией «Ноам». В августе с.г. Верховный суд в очередной раз отстранил от участия выборах членов движения Баруха Марзеля и Бенци Гопштейна, допустив к выборам «Объединенный арабский список».

Результаты на выборах в кнессет

Примечания

Ссылки 
 
 Интернет-сайт движения (2013; из архива): ивр., рус., англ.
  (последнее обновление: 2013)
  
 
 Сайт поддержки партии Оцма Йехудит (рус.) 

Политические партии Израиля